Corso Europa – strada urbana di Genova
 Corso Europa – strada urbana di Milano
 Corso Europa – singolo del rapper italiano Rhove del 2021